Инклюзи́в ( «включающий в себя» от  «включаю») — местоименная форма, выражающая включенность адресата речи в дейктическую сферу местоимения 1-го лица множественного числа (иногда — двойственного числа).

Инклюзив образует субкатегориальное значение в составе категории лица. Буквальное значение инклюзива — «мы (я) с тобой / с вами».

В грамматической системе инклюзив существует только в оппозиции с эксклюзивом, например в тамильском языке: 1-е лицо множ. числа инклюзивное nām — 1-е лицо множественного числа эксклюзивное yam.

Иногда различают ограниченный инклюзив (включающий только адресата) и общий инклюзив (включающий также третье лицо). Способы образования форм инклюзива различны по языкам (возможны как аффиксация, так и супплетивизм).

Инклюзив встречается в языках Центральной и Юго-восточной Азии, Океании, Австралии, Америки и Африки.

В некоторых языках (например, нигеро-конголезских) есть системы сложных форм инклюзива, образованных путём комбинации простых местоименных элементов, например в бамилеке (банджун): простые формы инклюзива — pə «мы с вами», pù «мы с тобой» (дуалис), сложные формы — pə-e «мы с вами и с ним», pə-a-pú «мы с вами и с ними», pù-e «мы с тобой и с ним», pù-a-pú «мы с тобой и с ними» (сложные формы в этих языках возможны, независимо от категории инклюзива, для всех лиц).

В языках, где нет морфологического инклюзива, его значение выражается лексически (словосочетанием, например, в русском языке «мы с вами» или «мы с тобой» в отличие от неопределенного «мы»).

Термин «инклюзивный» используется также в другом значении при описании семантики падежей (например, дательный инклюзивный падеж) и времен (см. перфект).

Другие значения 
Понятие "инклюзив" используется для обозначение янтаря, содержащего в себе застывших ископаемых насекомых, что придаёт ему бо́льшую ценность.

Термин «инклюзивный» используется также для описания совместного обучения здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья.

"Инклюзив" - производитель оборудования для детей с ОВЗ, компания находится в Ростовской области.

Литература 
 
 Forchheimer P. The category of person in language. — B., 1953.

Морфология (лингвистика)
Семантика
Местоимения